Baltijos Futbolo Akademija ali na kratko BFA je litovski nogometni klub iz mesta Vilnius. Ustanovljen je bil leta 2007 in aktualno igra v 2. litovski nogometni ligi.

Uspehi
Pirma lyga:
PRVAKI (x):

Uvrstitve

Moštvo sezone  2022 
Podatki z dne 30. avgustja 2022.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 
  Lukas Valvonis
  Franscisco Campos, (2021)

Viri in opombe

Zunanje povezave
 (http://bfavilnius.lt/ oficial) (LT)
 Pirma lyga (1lyga.lt)
 lietuvosfutbolas.lt (BFA)
 Globalsportsarchive

bfa
bfa